Gragliesi – abitanti di Graglia
Gragliesi – abitanti di Graglio